Maritani ima više značenja:
 Maritani, Savona
 Maritani, Torino